Palma Real bezeichnet folgende geografische Orte:

in Bolivien:
 Palma Real (Madre de Dios), Siedlung in Bolivien, Departamento Pando, Provinz Madre de Dios
 Palma Real (Ixiamas), Siedlung in Bolivien, Departamento La Paz, Provinz Abel Iturralde, Municipio Ixiamas

in der Dominikanischen Republik:
 Palma Real (Dominikanische Republik), Ortsteil von Santo Domingo, Hauptstadt der Dominikanischen Republik

in Ecuador:
 Palma Real (Ecuador), Ortschaft in der Provinz Esmeraldas in Ecuador

in Mexiko:
 Palma Real (Mexiko), Dorf in Mexiko, Bundesstaat Veracruz, Municipio Benito Juárez

in Panama:
 Palma Real (Panama), Dorf in Panama, Provinz Chiriquí, Distrikt Dolega, Gemeinde Rovira

in Peru:
 Palma Real (Peru), Dorf in Peru, Provinz La Convención, Distrikt Echarati

siehe auch: 
 Königspalme